Higher Power – album dei Big Audio Dynamite del 1996
 Higher Power – album di Bernard Allison del 2005
 Higher Power – singolo dei Coldplay del 2021
 Higher Power – singolo di Anna Bergendahl del 2022
 Higher Power – film del 2018 diretto da Matthew Charles Santoro